Мийо Удовчич (; 11 сентября 1920, Стара-Йошава — 8 апреля 1984, Загреб) — югославский шахматист, гроссмейстер (1962). Юрист. 

Участник 14 чемпионатов Югославии, лучшие результаты: 1952 — 3-5-е, 1956 — 4-5-е, 1961 — 2-4-е, 1963 — 1-2-е (с Б. Ивковым) места. В составе команды Югославии участник XVI-й олимпиады (1964), 2-го командного чемпионата Европы (1961), матчей СССР — Югославия. Лучшие результаты в международных соревнованиях: Любляна (1955) — 3-е; Дортмунд (1961) — 2-3-е (с В. Смыслов); Берлин (1962) — 2-3-е (с Л. Штейном); Загреб (1969) — 2-3-е (с В. Гортом) места. 
Шахматист комбинационного стиля.

Спортивные достижения

Литература

Ссылки 

Шахматисты Югославии